Osoby o tym nazwisku:
 Jiří Pleskot – czeski aktor
 Patryk Pleskot – polski historyk i politolog